Comps kan syfta på:
 Comps, Drôme
 Comps, Gard
 Comps, Gironde